Heilbad Heiligenstadt, een stad in de Duitse deelstaat Thüringen
Heiligenstadt in Oberfranken, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren